Феньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південь від Парижа, 70 км на схід від Ліможа, 55 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Феньє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Феньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез